Азор:
 Азор — місцева рада в Тель-Авівському окрузі в Ізраїлі.
 Азор — перший художній фільм ерзянською мовою.
 Азор — біблійний персонаж, син Єліакіма і батько Садока.